AG er en forkortelse, der blandt andet benyttes om:
 Atuagagdliutit/Grønlandsposten – den ene af Grønlands to aviser
 Aktiengesellschaft – den tyske betegnelse for et aktieselskab, forkortet "AG"
 Allerød Gymnasium – dansk gymnasium, forkortet "AG"
 .ag – det nationale topdomæne for Antigua og Barbuda.